Ponderosa steht für:

 Ponderosa (Fernsehserie), australische Fernsehserie (2001 bis 2002)
 Ponderosa, fiktive Ranch der Fernsehserie Bonanza
 Pinus ponderosa, lateinischer Name der Gelb-Kiefer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ponderosa (Georgia)
 Ponderosa (Kalifornien)
 Ponderosa (Kentucky)
 Ponderosa (New Mexico)
 Ponderosa (Tennessee)
 Ponderosa Pine, New Mexico

Siehe auch:
 Ponderosa Estates
 Ponderosa Park